Råda kyrka kan avse:
Råda kyrka, Härryda kommun,
Råda kyrka, Lidköpings kommun,

Se även
Norra Råda kyrka
Södra Råda gamla kyrka
Södra Råda nya kyrka